Het bokstoernooi in het vedergewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 20 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse tot 57 kilogram deden in totaal 35 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen. Titelverdediger was de Cubaan Ángel Herrera, die zijn titel niet kon verdedigen.

Een andere prominente afwezige was de Amerikaan Bernard Taylor, de Amerikaan die een jaar eerder de inaugurele World Cup had gewonnen in deze categorie. Hij was het slachtoffer van de door Amerika geleide boycot van de Spelen in Moskou. Taylor won 481 van zijn 489 amateurgevechten. Regerend Europees kampioen Viktor Rybakov was daardoor de uitgesproken titelfavoriet. Hij verloor echter verrassend in de halve finale van de latere winnaar Rudi Fink uit Oost-Duitsland.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01=  Viktor Rybakov
| RD1-score01= 5
| RD1-team02=  Daniel Londas
| RD1-score02= 0
| RD1-team03=  Antonio Esparragoza
| RD1-score03= 1
| RD1-team04=  Peter Hanlon
| RD1-score04= 4
| RD1-team05= 

Vedergewicht